Гран-при Италии 2021 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 10 по 12 сентября 2021 года на Национальном автодроме Монца в Монце, Италия.

Пятничную квалификацию и спринт выиграл Валттери Боттас на Mercedes.

Гонку выиграл Даниэль Риккардо на McLaren, которая стала для него восьмой в карьере, первая с Гран-при Монако 2018 года и первая в Монце. Вторым стал Ландо Норрис на McLaren, третьим — Валттери Боттас.

Это первая победа команды McLaren с Гран-при Бразилии 2012 года и первый победный дубль с Гран-при Канады 2010 года. Также этот дубль стал единственным в сезоне 2021 среди всех участвовавших команд.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С3, С4 и С5 соответственно.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +33…30 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:26,181
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Спринт 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +42…41 °C

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +23…22 °C, трасса +53…46 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Даниэль Риккардо ( McLaren) — 1:24,812, поставлен на 53 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|-
|}

Комментарии

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира
 Официальный сайт автодрома Монца

Гран-при Италии
Спорт в Италии в 2021 году